Numele Lagrange se poate referi la:

 Joseph-Louis Lagrange, un matematician francez,

sau la o serie de teoreme și tehnici matematice numite după acesta:

 Teorema lui Lagrange, o teoremă referitoare la grupuri
 Multiplicatorul Lagrange, o metodă de descoperire a extremelor unei funcții de mai multe variabile cu restricții
 Punct Lagrange, unul din cele cinci poziții de stabilitate ale unei configurații orbitale.

Un crater de impact, pe Lună:
 Lagrange (crater)

 Lagrange, Landes
 Lagrange, Hautes-Pyrénées
 Lagrange, Territoire de Belfort